Carlo Degara – calciatore italiano
 Luciano Degara – calciatore italiano
 Filippo Degara – calciatore italiano